La cathédrale Saint-Nicolas (en ) est une cathédrale située à Kiev, en Ukraine. Construite en style néogothique entre 1899 et 1909 par l'architecte Vladyslav Horodetskiy et Emilio Sala, c'est la
seconde cathédrale catholique romaine de la ville. Elle est consacrée à Nicolas de Myre. Elle sera à nouveau consacrée au culte catholique à partir de juin 2022.

Images

Notes et références 

Cathédrale en Ukraine
Cathedrale Saint Nicolas
Catholicisme en Ukraine
Kiev
Patrimoine classé d'Ukraine